Rote Spitze ist der Name von 
 Rote Spitze (Villgratner Berge) (), einem Berg in den Villgratner Bergen in Osttirol
 Rote Spitze (Allgäuer Alpen) (), einem Berg in den Allgäuer Alpen in Nordtirol
Siehe auch
 Rote Spitzen